Ліщи́нська — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ліщинська Ірина Анатоліївна (*1976) — українська легкоатлетка, срібний призер Олімпійських ігор в Пекіні в 2008 році. Заслужений майстер спорту.
 Ліщинська-Кравець Галина Львівна (*1969) — українська мисткиня, майстер народної вишивки. Член НСМНМУ з 1990 року.
 Ліщинська Людмила Броніславівна (*1966) — доктор технічних наук.
 Ліщинська Світлана Валеріївна (*1969) — українська кінорежисерка.

Див. також 
 Лещинська